Trappan kan syfta på flera företeelser: 

 Trappan – en metod för att utföra en division med papper och penna, se liggande stolen
 Kårhuset Trappan –  kårhuset på Campus Norrköping vid Linköpings universitet
Medborgarhuset Trappan – ett medborgarhus i Vällingby